Ненад Зимоњић и Саманта Стосур су освојили турнир. У финалу су победили Макса Мирнија и Џан Хаоћинг са 6:4, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Вимблдон — мешовити парови
Вимблдон 2014.